Восстание в Сан-Паулу (), также известное как Второй мятеж лейтенантов — второе крупное выступление тенентистов в Бразилии, проходившее в Сан-Паулу 5—28 июля 1924 года.

Ход восстания 
Военное антиправительственное восстание в городе Сан-Паулу вспыхнуло 5 июля 1924 года, ровно через два года после тенентистского восстания в Рио-де-Жанейро. Руководство восстания принял на себя отставной генерал Изидору Диас Лопис.

В первый день восстания революционные части осадили полицейские казармы. По всему городу началась ожесточённая перестрелка между восставшими и правительственными войсками. Вскоре артиллерия восставших начала обстрел административных зданий Сан-Паулу, после чего губернатор штата Карлус ди Кампус бежал из города.

9 июля согласно приказу из Рио-де-Жанейро правительственные войска покинули Сан-Паулу, и восставшие взяли город под свой полный контроль. На следующий день ими был опубликован «Революционный манифест», в котором были провозглашены основные причины и цели восстания. В частности, восставшие заявили:
Наша революция — не изолированный эпизод. Она носит патриотический характер. Борьба идёт не против личности Бернардиса, а против всей политической системы. Мы боремся против нынешней олигархической диктатуры за демократию, за идеалы народа и призываем народ поддержать нас. Вооружённые силы стремятся выполнить свой святой долг — охранить права народа, взять оружие в свои руки, чтобы установить в стране господство закона и справедливости, ограничить исполнительную власть рамками, совместимыми с республиканским режимом.

Руководители восстания не решились привлечь к борьбе гражданское население и заняли выжидательную позицию. Это позволило властям стянуть к городу большие силы. 12 июля в окрестностях Сан-Паулу начались ожесточённые бои между повстанцами, в рядах которых было 5 тысяч человек, и правительственными войсками, численностью 15 тысяч человек. В результате интенсивного обстрела города артиллерией правительственных частей были убиты более 4 тысяч человек, преимущественно мирных жителей. Вскоре правительственные войска блокировали Сан-Паулу.

После того, как правительственные войска усилили натиск на осаждённый город, 27 июля командующий повстанцами генерал Лопис приказал оставить Сан-Паулу. Восставшие прорвали кольцо окружения и начали отступление на северо-запад страны в направлении штата Мату-Гросу. На следующий день правительственными войсками были подавлены последние очаги этого восстания.

Поддержка восстания 
Восстание в Сан-Паулу было поддержано военными сразу в трёх штатах страны. Первыми подняли бунт офицеры гарнизона Сержипи, которые 13 июля свергли губернатора штата и взяли власть в свои руки. В обращении к населению они заявили, что целью восстания является установление в стране «правительства свободы, правительства народа и для народа». Однако мятеж в Сержипи был подавлен уже 2 августа.

23 июля началось восстание в штате Амазонас. Молодые офицеры отстранили от власти губернатора и создали правящую хунту во главе с лейтенантом Жуниором. В обращении к населению штата они указали, что их восстание является движением солидарности с восстанием в Сан-Паулу и также направлено на освобождение народа от гнёта олигархов. Повстанцы сумели продержаться более месяца: восстание в Амазонас было подавлено лишь 28 августа.

26 июля восстание подняли офицеры гарнизона штата Пара, которые капитулировали только через месяц после воздушной бомбардировки.

Продолжение борьбы 
Отступившим из Сан-Паулу повстанцам удалось укрепиться на территории штата Парана на границе с Парагваем. С ноября 1924 по март 1925 года на обширном фронте протяженностью в 500 км они вели упорную борьбу с правительственными подразделениями, которые значительно превосходили их по численности. В конце марта 1925 года правительственные войска захватили главный оплот революционеров — город Катандувас. В апреле на помощь продолжавшим сопротивление повстанцам подоспел революционный отряд Луиса Престеса.

12 апреля в Фос-ду-Игуасу состоялось экстренное совещание руководителей двух отрядов, на котором обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе тенентистского движения. Луис Престес предложил начать партизанскую войну на территории Бразилии. Его предложение было принято, и два повстанческих отряда объединились в боевую дивизию, численность которой достигла около 1500 человек. В историю она вошла как «колонна Престеса» или «непобедимая колонна».

Интересные факты 
 При подавлении восстания в Сан-Паулу впервые в истории Бразилии были использованы танки.

См. также 
 Конституционалистская революция

Примечания

Источники 

 Восстание в Бразилии 1924 года на сайте hrono.ru.

История Бразилии
1924 год в Бразилии
Восстания в Бразилии
Сан-Паулу
Восстания XX века